Petőfi ist der Familienname folgender Personen:

 István Petőfi (1825–1880), ungarischer Dichter
 János Sándor Petöfi (1931–2013), deutsch-ungarischer Linguist und Literaturwissenschaftler 
 Sándor Petőfi (1823–1849), ungarischer Dichter (auch Alexander Petőfi)
 Zoltán Petőfi (1848–1870), ungarischer Dichter

Petöfi bezeichnet:

 (4483) Petöfi, ein Hauptgürtelasteroid

Siehe auch:

 Petőfi Rádió, Petőfibrücke